Зиновий Владимирович Фогель — советский искусствовед, писатель, сценарист.

Биография 
Сын актёра Владимира Петровича Фогеля (1902—1929).

Искусствовед, автор сценария фильма о народном художнике СССР Н. Глущенко.

Библиография 
 Василий Ермилов. М.: Советский художник, 1975
 А. Ф. Павлов. Живопись
 Елена Овчинникова: Станковая живопись. Книжная графика. Рисунок. — Сост. Ржондковская Т. Б. Авт. вступ. статьи Фогель З. В.
 Виктор Григорьевич Пузырьков. М.: Советский художник, 1950.

Фильмография 
 1978 — Художник Николай Глущенко (фильм) (Киевская киностудия).

Примечания

Ссылки 
 О П. Столяренко, статья
 
Искусствоведы СССР
Искусствоведы Украины